P32 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 32, een papyrusrol van het Nieuwe Testament